Mission secours (titre original ) est le treizième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon. C'est le dernier de trois épisodes qui n'avaient pas été diffusés lors de la première diffusion de la série par la Fox.

Résumé 
Une amie d'Inara ayant suivi la formation de Compagne et dirigeant maintenant une maison close demande l'aide du  quand un gros bonnet local annonce son intention de s'emparer du bébé d'une prostituée qu'il a mise enceinte.

Production

Écriture 
Brett Matthews a été le scénariste principal de cet épisode.

Casting 
 Melinda Clarke
 Kimberly McCullough
 Fredric Lane
 Tracy Ryan
 Heather Black
 Angie Hart

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Thomas J. Wright.

Réception

Prix et récompenses 
L'épisode a été nominé au Prix Hugo.

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 

Épisode de Firefly